Alguien te mira puede referirse a:

 Alguien te mira (telenovela chilena), de Pablo Illanes para Televisión Nacional de Chile en 2007.
 Alguien te mira (telenovela estadounidense), versión de la telenovela chilena homónima para Telemundo en 2010.